Pica puede referirse a:

 Pica, localidad y comuna de la provincia del Tamarugal (Chile).
 Pica, género taxonómico de la familia de los cuervos (Corvidae).
 La pica, unidad de medida tipográfica, semejante al cícero, equivalente a 12 puntos, utilizada en diversos países americanos.
 La pica, tipo de lanza larga empleada antiguamente para frenar cargas de caballería.
 La pica, la ingestión de sustancias no comestibles.
 La pica, uno de los 4 naipes de la baraja francesa.
 La pica o grano de terciopelo (Mucuna pruriens); planta tropical de la familia de las leguminosas o fabáceas.
 La pica, herramienta empleada en las cabezas de corte de los minadores puntuales (rozadora).
 Las picas, liebres silbadoras o conejos de roca (Ochotonidae); familia de mamíferos del orden Lagomorpha.
 Pica: Programa de televisión sobre el edu-entretenimiento emitido por la Red ATB.
 PICA, arteria cerebelosa posteroinferior, por sus siglas en inglés.

Véase también 
 Pico
 Pabellón de Pica